Нефедово — деревня в Белозерском районе Вологодской области.

Входит в состав Гулинского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Гулинский сельсовет.

Расположена на берегу Радионского озера. Расстояние по автодороге до районного центра Белозерска составляет 37,5 км, до центра муниципального образования деревни Никоновская — 7,5 км. Ближайшие населённые пункты — Елино, Попово, Трунино, Якунино.

Население по данным переписи 2002 года — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Белозерского района (Вологодская область)